Куликовское сельское поселение — муниципальное образование в Калачинском районе Омской области. 

Административный центр — село Куликово.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят:
 село Куликово,
 деревня Архангелка
 деревня Архиповка
 деревня Новое Село
 ж/д остановочный пункт Осокино
 село Тургеневка
 ж/д остановочный пункт 2783 км
 ж/д остановочный пункт 2786 км

Ссылки 
 Куликовский историко-краеведческий музей
 Сайт Администрации Калачинского муниципального района

Примечания 

Сельские поселения Омской области
Муниципальные образования Калачинского района